Такацукі (高槻市) — місто в Японії, у префектурі Осака.
 Такацукі (高月町) — містечко в Японії, у префектурі Сіґа.